Plus d'une confession chrétienne a un diocèse à Calgary

Le diocèse anglican de Calgary a été établi en 1888.
Le diocèse catholique de Calgary a été érigé canoniquement en 1912.